Владимир Михайлович Лопухин (16.06.1921 — 27.12.1995) — российский учёный в области радиофизики и космической СВЧ-энергетики, доктор физико-математических наук, профессор; заведующий кафедрой радиофизики (радиофизики СВЧ) МГУ имени М. В. Ломоносова.

Биография 
Родился 16 июня 1921 года в Омске.

Окончил физический факультет Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова и его аспирантуру. Работал там же в должностях от младшего научного сотрудника до заведующего кафедрой радиофизики СВЧ (1967—1988), с 1988 г. профессор той же кафедры, преобразованной в 1990 году в кафедру радиофизики.

Ученик Самсона Давидовича Гвоздовера.

Вместе с Владимиром Александровичем Ванке, Владимиром Леонидовичем Саввиным, Леонидом Васильевичем Лесковым занимался исследованиями в области радиофизики, микроволновой электроники, в том числе созданием циклотронного преобразователя сверхвысокочастотной энергии, решением проблем солнечных космических электростанций, а также разработкой электроннолучевых параметрических усилителей.

Автор и соавтор более 100 научных работ.

Доктор физико-математических наук (1963, диссертация «Возбуждение электромагнитных колебаний и волн электронными потоками»), профессор (1965).

Умер 27 декабря 1995 года. Похоронен на Введенском кладбище (уч. № 21).

Сочинения 

 Возбуждение электромагнитных колебаний и волн электронными потоками [Текст]. — Москва : Гос. изд-во техн.-теорет. лит., 1953. — 324 с. : черт.; 21 см.
 Электроннолучевые параметрические усилители [Текст] / В. М. Лопухин, А. С. Рошаль. — Москва : Сов. радио, 1968. — 240 с. : ил.; 21 см.
 Шумы и параметрические явления в электронных приборах сверхвысоких частот [Текст] / В. М. Лопухин, В. Б. Магалинский, В. П. Мартынов, А. С. Рошаль. — Москва : Наука, 1966. — 371 с. : черт.; 20 см.

Источники 
 http://sm.evg-rumjantsev.ru/astro1/lopukhin.html
 фото https://phys.msu.ru/rus/about/doc/booklets/booklet-physics-faculty-MSU-2003.pdf
 Профессора и доктора наук Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова: Биографический словарь. 1997. — М., 1997.

Похороненные на Введенском кладбище